Серге́й Ю́рьев: Юрьев, Сергей Андреевич (1821—1888) — российский литературный и театральный деятель, переводчик, редактор, публицист, критик.